EQG steht als Abkürzung für:
 Äquatorialguinea, als Länderkürzel/FIFA-Kürzel
 das Einrichtungenqualitätsgesetz, siehe Heimgesetz

Abkürzung